{{Zawody infobox
 |nazwa                = Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 1969
 |ikona                = 
 |poprzednie           = 1968
 |następne             = 1970
 |grafika              = Faglumbroderna.jpg
 |podpis grafiki       = Szwedzki zespół – bracia Petterssonowie – trzykrotni mistrzowie świata w jeździe drużynowej na czas amatorów (1967, 1968, 1969)
 |data                 = 10–24 sierpnia 1969
 |gospodarz            = Zolder, BelgiaBrno, Czechosłowacja
 |miejscowość          = 
 |organizator          = UCI
 |liczba konkurencji   = 4
 |liczba zawodników    = 
 |liczba reprezentacji = 
 |commons              = 
 |www                  = 
}}
42. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 10–24 sierpnia 1969 w belgijskiej miejscowości Zolder (wyścig ze startu wspólnego zawodowców) oraz w czechosłowackim mieście Brno (konkurencje amatorów i wyścig ze startu wspólnego kobiet). Jedynie szwedzki zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów obronił tytuł mistrzów świata. Wśród multimedalistów najlepszym okazał się Duńczyk Leif Mortensen, który zdobył dwa medale (złoty i srebrny).

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 4. miejsca przez polski zespół w jeździe drużynowej na czas amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 10 zawodników w dwóch konkurencjach amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1969 w kolarstwie